Il doppio del San Diego Open 1995 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1995.

Jana Novotná e Arantxa Sánchez Vicario erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Gigi Fernández e Nataša Zvereva hanno battuto in finale 6–2, 6–1 Alexia Dechaume-Balleret e Sandrine Testud.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Gigi Fernández /  Nataša Zvereva (campionesse)
 Lindsay Davenport /  Lisa Raymond (secondo turno)
 Conchita Martínez /  Patricia Tarabini (secondo turno)
 Julie Halard /  Nathalie Tauziat (semifinali)

 Elena Makarova /  Evgenija Manjukova (secondo turno) 
 Patty Fendick /  Jill Hetherington (quarti di finale) 
 Natalija Medvedjeva /  Larisa Neiland (quarti di finale) 
 Kristie Boogert /  Chanda Rubin (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

San Diego Open 1995